Érigone ou Érigoné (en grec ancien  / Erigónê) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Dans la mythologie grecque :
 Érigone fille d'Icarios ;
 Érigone fille d'Égisthe.
 (163) Érigone, un astéroïde et Famille d'Érigone, une famille d'astéroïdes. 
 Erigone, un genre d'araignée.

Voir aussi 
 Pierre Hérigone, mathématicien et astronome français du .